Kuszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gm. Skoki.
 Kuszewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gm. Czaplinek.